

Płyty i albumy 
 Ten – album zespołu Astral Projection
 Ten – album Gabrielli Cilmi z 2010
 Ten – album zespołu Girls Aloud z 2012
 Ten – album zespołu Kroke
 Ten – album zespołu Pearl Jam
 Ten Harlem – tytuł czwartej płyty rockowego zespołu Harlem
 Ten Miles – singel promo duńskiej grupy muzycznej Infernal
 Ten Thousand Fists – trzeci album hardrockowego zespołu Disturbed
 Ten New Songs – dziesiąty album studyjny Leonarda Cohena
 Ten on One (The Singles) – album niemieckiej piosenkarki Sandry
 Ten Commandments – kompilacja przebojów Ozzy'ego Osbourne'a

Pozostałe 
 TEN – Sieci Transeuropejskie (od ang. Trans–European Networks)
 TEN – toksyczna nekroliza naskórka (od ang. toxic epidermal necrolysis)
 Ten obcy – powieść napisana przez Irenę Jurgielewiczową
 Ten Inny – zbiór wykładów Ryszarda Kapuścińskiego
 Ten Top – autorski magazyn muzyczny Marcina Jędrycha nadawany w RMF FM 
 Ten od serca – amerykański melodramat z 1982
 Ten American Painters – amerykańska grupa artystyczna
 Ten Sharp – holenderski popowy zespół muzyczny

Zobacz też 
 Network Ten – australijski kanał telewizyjny 
 Borys Ten – prawosławny kapłan, pisarz i tłumacz
 Dziesiątka – amerykańska komedia romantyczna z 1979